Kumaran – jedno z określeń Karttikeji, dewy śmierci i wojny w hinduizmie
 kumaran – 2,3-dihydrobenzofuran

Przypisy